Richard Jessen er navnet på flere personer:

 Richard Jessen (dommer) (1887-1967) – dansk dommer
 Richard Jessen (arkitekt) – dansk arkitekt